Рязанскую епархию Русской православной церкви возглавляли несколько епископов с именем Сергий.

 Сергий I (Азаков) — епископ Рязанский и Муромский (1423—1427)
 Сергий II — епископ Рязанский и Муромский (1517—1521)
 Сергий III — епископ Рязанский и Муромский (1569—1572)
 Сергий (Крылов-Платонов) (1768—1824) — архиепископ Рязанский и Зарайский (1817—1824)